Brigette Lundy-Paine (ur. 10 sierpnia 1994 w Dallas) – aktorka pochodząca z Ameryki, która wystąpiła m.in. w serialu Atypowy.

W listopadzie 2019 roku ujawniła się jako osoba niebinarna.

Filmografia

Filmy

Telewizja

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie aktorki filmowe
Amerykańskie aktorki telewizyjne
Ludzie urodzeni w Dallas
Urodzeni w 1994